DMS – akronim angielskiej nazwy Dealer management system (ang. system zarządzania stacją dealerską)
 DMS – akronim od słów Degree-Minute-Second (ang. stopień-minuta-sekunda) określających system współrzędnych geograficznych
 DMS – akronim angielskiej nazwy dimethyl sulfide (ang. siarczek dimetylu)
 DMS – akronim angielskiej nazwy Document management system (ang. system zarządzania dokumentami)
 David Meredith Seares Watson, znany jako D. M. S.
 DMS (ang. Dilute magnetic semiconductor) półprzewodnik półmagnetyczny – półprzewodnik posiadający właściwości magnetyczne